Cette liste recense les élèves de l'École normale supérieure dont la notoriété est avérée.

Ce qui était à l'origine l'École normale, dite de l' (1795), est devenu le Pensionnat normal (1808-1822), l'École préparatoire (1826-1830), l'École normale (1830-1845), et enfin l'École normale supérieure (depuis 1845).

Par convention, sont également listées ici les élèves de l'École normale de professeurs-femmes, créée en 1881, devenue l'École normale supérieure de jeunes filles en 1936, et qui a fusionné avec l'ENS en 1985.

Liste 
 :
 ce tableau ne comprend que des personnes faisant l'objet d'un article dédié sur Wikipédia. Par défaut, il est trié par promotion puis dans l'ordre alphabétique des noms (« nom patronymique » puis « prénom »).
 la lettre correspond aux sciences (S) ou aux lettres (L) ;
 la promotion d'un élève correspond à son année d'entrée dans l'école.

Ulm

Première École normale

Pensionnat normal

École préparatoire

Seconde École normale

École normale supérieure

Sèvres

École normale de professeurs-femmes

École normale supérieure de jeunes filles 
Par convention, les élèves de l'École normale supérieure de jeunes filles ayant ensuite poursuivi leurs études à l'École normale supérieure ne sont listées que dans ce seul tableau.

Personnages fictifs
Cette section est une liste d'œuvres de fiction notoires qui comportent un ou plusieurs personnages normaliens.

Notes et références

Notes

Références

Annexes

Bibliographie

Liens externes 
 Annuaire des élèves
 Nominations d'élèves sur JORFSearch

Liste d'élèves en France